Deslys ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Deslys (1821–1885), französischer Schriftsteller
 Gaby Deslys (1881–1920), Revue-Tänzerin, Schauspielerin, Sängerin
 Kay Deslys (1899–1974), britische Schauspielerin

Siehe auch:
 Delys
 Des Lysses
 Lys